Brentwood ist der Name mehrerer 

Orte in Australien: 
 Brentwood (Western Australia)

in England:
 Brentwood (Essex)
 Borough of Brentwood

in Kanada:
 Brentwood (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Brentwood (Alabama)
 Brentwood (Arkansas)
 Brentwood (Kalifornien)
 Brentwood (Los Angeles) – ein Bezirk in West Los Angeles
 Brentwood (Maryland)
 Brentwood (Missouri)
 Brentwood (New Hampshire)
 Brentwood (New York)
 Brentwood (Ohio)
 Brentwood (Pennsylvania)
 Brentwood (Tennessee)
 Brentwood (Washington, D.C.)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brentwood (McComb), in McComb, Mississippi, ID-Nr. 89000170
 Brentwood Farm, in Allen, Maryland, ID-Nr. 86002174
 Brentwood Historic District, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 10000320